Sant Domènec de Cervera, església de Cervera (Segarra)
 Sant Domènec de Peralada, antic edifici religiós al municipi de Peralada (Alt Empordà)
 Sant Domènec de la Serra d'Almos, església de la Serra d'Almos (Ribera d'Ebre)
 Sant Domènec de la Seu d'Urgell, antiga església, actual sala d'exposicions, de la ciutat de La Seu d'Urgell (Alt Urgell) 
 Convent de Sant Domènec, diversos indrets